Ruelle des Roses désigne une voie dans un certain nombre de localités, dont :
 la ruelle des Roses à L'Étang-Salé (La Réunion)
 la ruelle des Roses à Strasbourg
 la ruelle des Roses à Villetaneuse